

Persone
Andrew McNaughton – generale, politico e scienziato canadese
Chris McNaughton – ex cestista tedesco
Duncan McNaughton – altista canadese
Harry McNaughton – attore inglese
John McNaughton – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
Kevin McNaughton – calciatore scozzese

Altro
Monte McNaughton – montagna dei Monti Transantartici, Antartide